Retina steht für:

 Retina, die Netzhaut im Auge
 Retina (Apfel), eine Sorte des Kulturapfels (Malus domestica)
 Retina, Fritz Thiedemanns Pferd beim  Deutschen Spring-Derby 1959

 im weiteren Sinn für

 Retina Suisse, eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Retinitis pigmentosa (RP)
 Pro Retina Deutschland, eine Selbsthilfeorganisation für Menschen mit Netzhautdegenerationen
 Retina-Display, ein von Apple geschaffener Marketingbegriff, der Display-Technologien mit hoher Auflösung beschreibt
 Kodak Retina, Kamera-Reihe der Firma Kodak
 Retina-Nebel, astronomisches Objekt

 Siehe auch